Raes is in België de familienaam van een klein vijfduizendtal personen.

Deze naam is ontleend aan de voornaam Erasmus (Fr.: Erasme, Rasse) die vooral in Oost-Vlaanderen populair was. Als voornaam vrijwel volledig in onbruik geraakt, hoewel iedereen de humanist Erasmus van Rotterdam kent, die eigenlijk Desiderius Erasmus heette.

Gekende naamdragers 
Godfried Raes, heer van Zemst
Godfried Raes, kanselier van Brabant in 1499
Jan Raes (tapijtwever), geboren omstreeks 1570, burgemeester van Brussel (gekozen uit de Natiën, 1633, 1634), handelaar in tapijten.
Raes Gerits Raessens (1629 - vóór 1683), burgemeester van Eindhoven
Balthasar Raes, baron van Carana, omstreeks 1720 commandant van de stad en vesting Oostende
Charles Emmanuel Raes (1677-1749), baron van Wassemberg, Brussels militair; achterkleinzoon van Jan Raes, burgemeester van Brussel (hierboven)
Godefridus Raes, 18de-eeuws zilversmid in Brussel
Modest Raes (1907-1986), kunstenaar, keramist, werkzaam in Hoeilaart
Maurice Raes (1907-1992), Belgisch wielrenner;
Hugo Raes (1929-2013), schrijver (naar wie 9797 Raes is vernoemd)
Albert Raes (1932-), magistraat en voormalig hoofd van de Dienst voor de Veiligheid van de Staat (1977-1990)
Roeland Raes (1934-), Gents jurist, politicus en negationist
Godfried-Willem Raes (1952-), componist en instrumentenbouwer
Koen Raes (1954-2011), moraalfilosoof
Frank Raes (1954-), sportjournalist, broer van Jan (hieronder)
Jan Raes (1959-), musicus, orkest-intendant
Bart Raes (1968-), Belgische voetbalcommentator en presentator
Bridgette Raes (1974-), Amerikaanse styliste, auteur en mediapersoonlijkheid;
Christophe Raes (1982-), Belgische roeier;
Anouk Raes (1988-), Belgische veldhockeyspeelster

RAeS of RAES staat als afkorting voor:
 Royal Aeronautical Society, een wereldwijd werkzaam instituut, dat zich met de veelzijdige aspecten van de lucht- en ruimtevaart bezighoudt;
 Réseau africain d'éducation pour la santé, Senegalese NGO die media en nieuwe technologieën gebruikt om gezondheid, onderwijs en burgerschap in Afrika te promoten.